Discovery Bay ist der Name folgender Orte:

 Discovery Bay (Jamaica), Ort im Saint Ann Parish auf Jamaika
 Discovery Bay (Kalifornien), Ort im Contra Costa County in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Discovery Bay (Ort in Washington), Ort im Jefferson County in Washington, Vereinigte Staaten
 Discovery Bay (Hongkong), Ort im Islands District, Hongkong
 Discovery Bay, ein früherer Name von Milne Bay Province, Provinz von Papua-Neuguinea

Discovery Bay ist der Name folgender Buchten:

 Discovery Bay (Australien), Bucht an der Küste Australiens
 Discovery Bay (O’Sullivan Lake), Bucht im O’Sullivan Lake in der Provinz Ontario, Kanada
 Discovery Bay (Shebandowan Lakes), Bucht in den Shebandowan Lakes in der Provinz Ontario, Kanada
 Discovery Bay (Südliche Shetlandinseln), Bucht auf Greenwich Island
 Discovery Bay (Bucht in Washington), Bucht im Jefferson County in Washington, Vereinigte Staaten
 Discovery Bay, anderer Name von Undine Harbor, Bucht an der Küste Südgeorgiens
 Discovery Bay, anderer Name von Snug Harbor (Bucht), Bucht in Alaska, Vereinigte Staaten